Водка может означать:
 Водка — крепкий алкогольный напиток.

Топоним 
 Водка — деревня в гмине Новосольна, Восточно-Лодзинский повят, Лодзинское воеводство, в Польше.
 Водка — деревня в гмине Бранице, Глубчицкий повят, Опольское воеводство, в Польше.
 Водка — название деревни Виткув в гмине Ленчице, Вейхеровский повят, Поморское воеводство Польша, до 2007 года.

Фамилия 
 Водка, Йозеф (1908—1970) — известный австрийский историк церкви.

Культура

Кино 
 «Водка. Комиссар Палму» — финский фильм 1969 года.
 «Водка Лимон» — иракско-курдистанский фильм режиссёра Хинера Салеема 2003 года.
 «Пять бутылок водки» — российский фильм режиссёра Светланы Басковой 2001 года.

Музыка 
 «Водка» — стартовая композиция альбома Karkelo финской фолк-метал-группы Korpiklaani, вышедшего в 2009 году.
 Vodka — песня, с которой певица Морена представила Мальту на международном конкурсе песен «Евровидение 2008».
 ВОДКА — клуб поклонников творчества группы «Крематорий» существующий с 1990 года.
 «Водка» — песня Ноггано и Купэ.

Другое 
 Водка (род. 2004) — японская кобыла породы Чистокровная верховая, введённая в Зал славы конного спорта в 2011 году.
 Водка, ты там? Это я, Челси — книга-бестселлер Челси Джой Хэндлер.
 Водка — персонаж манги Detective Conan.
 Водка — в химической литературе XVIII—XIX используется в значении кислота.

См. также 
 Царская водка — смесь концентрированных азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 1:3 по объёму.
 Зимняя Водка — деревня в Польше в гмине Уязд, Стшелецкий повят, Опольское воеводство.
 Бронфман
 Вотка